Бао — ряд значений.

Носители фамилии Бао 
Носители русской фамилии:
 Бао, Александр Константинович (1863—1893) — русский публицист.
 Бао, Константин Егорович — георгиевский кавалер; штабс-капитан; № 8126; 26 ноября 1848.
 Бао, Константин Матвеевич — георгиевский кавалер; подполковник; № 9420; 26 ноября 1854.

Топоним 
 Бао — город и супрефектура в Чаде.

Другое, включая аббревиатуры 
 БАО — батальон аэродромного обслуживания (см. Военный аэродром)
 БАО — Байкальская астрофизическая обсерватория
 Бао (мультфильм)

См. также 
 Большое Алматинское озеро

Примечания